Kokkovaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kokkovaara (kullar), Kajanaland, 
 Kokkovaara (kulle), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar